75-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 75-й меридиан восточной долготы
 75-й меридиан западной долготы

См. также 
 75-я параллель северной широты
 75-я параллель южной широты